Ђамана има више значења:

 Ђамана (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ђамана (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ђамана (Стоилешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Ђамана (Драгоешти), насеље у округу Валча у Румунији